A Rodovia PR-537 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a rodovia PR-090 e a cidade de Florestópolis.

Denominação 
 Rodovia Ernesto João Rampazzo, em toda a sua extensão, de acordo com a Lei Estadual 9.720 de 01/10/1991

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 24,45 km em seu único trecho, conforme listado a seguir:

Extensão pavimentada: 24,45 km (100,00%)

Ver também 
 Anexo:Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Paraná